Gormenghast – Trilogia di romanzi di Mervyn Peake
Gormenghast – Miniserie televisiva della BBC